Jméno Vícenice nese více obcí:
 Vícenice – obec v okrese Třebíč
 Vícenice (Klatovy), část města Klatovy v okrese Klatovy
 Vícenice u Náměště nad Oslavou – obec v okrese Třebíč

Externí odkazy